Die Italienische Fußballmeisterschaft 1927/28 war die 27. italienische Fußballmeisterschaft, die von der Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ausgetragen wurde. Italienischer Meister 1927/28 wurde der FBC Turin. Zunächst fand eine Vorrunde in zwei Gruppen statt, die vier besten Teams jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, wo der italienische Fußballmeister 1927/28 ausgespielt wurde.

Meisterschaft

Girone A 

|}

Girone B 

|}

Finalrunde 

|}

Damit war der FBC Turin italienischer Fußballmeister 1927/28. Dies war der erste Meistertitel überhaupt für den mittlerweile FC Turin heißenden Verein.

Meistermannschaft 

 Vincenzo Bosia
 Feliciano Monti
 Cesare Martin
 Dario Martin
 Enrico Colombari
 Mario Sperone
 Luciano Vezzani
 Adolfo Baloncieri
 Julio Libonatti
 Gino Rossetti
 Francesco Franzoni
 Trainer: Anton Cargnelli

Quellen 

 Almanacco Illustrato del Calcio Edizione 2005

Fußballsaison 1927/28